Замотаев — фамилия. Известные носители:

 Замотаев, Дмитрий Геннадьевич (род. 1995) — украинский боксёр.
 Замотаев, Иван Александрович (род. 1983) — российский актёр театра и кино, певец и композитор.